Tapinella är ett släkte av svampar. Tapinella ingår i familjen Tapinellaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Tapinella